Roy Emerson ha battuto in finale Fred Stolle 6–4 6–1 6–4.

Teste di serie
 Roy Emerson (campione)
 Dennis Ralston (quarti di finale)
 Rafael Osuna (semifinali)
 Chuck McKinley (semifinali)
 Fred Stolle (finalista)
 Manuel Santana (secondo turno)
 Nicola Pietrangeli (secondo turno)
 Arthur Ashe (quarto turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1964